Цейзе () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Цейзе, Генрих (1822—1914) — немецкий поэт, писатель, переводчик.
 Цейзе, Уильям Кристофер (1789—1847) — датский химик.